Przystań ist ein polnischer Ortsname:
 Przystań (Węgorzewo), Dorf in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1938: Pristanien, 1938 bis 1945 Paßdorf, Kreis Angerburg, Ostpreußen
 Przystań (Zbójno), Dorf in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Przystań (Olszewo-Borki), Dorf in der Woiwodschaft Masowien